Перевал Менчил (618,2 м) — у Карпатах.
 Гора Менчил, Менчул (1998 м) — у Карпатах.